Le tournoi de tennis de Copenhague 2003 se déroule du  au  à Copenhague sur dur en salle.

Faits marquants 
 Karol Kučera remporte le tournoi en simple en battant Olivier Rochus en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Tomáš Cibulec et Pavel Vízner s'imposent en finale face à Michael Kohlmann et Julian Knowle. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport au Danemark en 2003
Tennis en février 2003
Tennis en mars 2003